Dwarsvaart (Gorredijk) - straat en kanaal in Gorredijk
 Dwarsvaart (Drachten) - straat in Drachten
 Hoge Dwarsvaart - kanaal in Flevoland
 Lage Dwarsvaart - kanaal in Flevoland

Zie ook
 Dwarsdiep (doorverwijspagina)